Conquista steht für:

 Eroberung und Erschließung des mittel- und südamerikanischen Festlandes, siehe Konquistador
 Conquista (Córdoba), Gemeinde in der Provinz Córdoba, Spanien
 Conquista (Minas Gerais), Ort in Minas Gerais, Brasilien
 Conquista (Pando), Ort im Departamento Pando, Bolivien

Siehe auch:
 Conquistador (Begriffsklärung)